Чемпионат Нидерландов по футболу 1949/50 () — 61-й в истории розыгрыш титула чемпиона Нидерландов по футболу. В турнире первого класса приняло участие шестьдесят команд из 39 городов, разбитые на шесть групп — Восточную, Северную, две Южных и две Западных.

Победителем восточный группы стал клуб  из города Энсхеде. В остальных группах первые места заняли: «Херенвен», , , «Блау-Вит» и «Аякс».

Победитель сезона определился в финальном турнире чемпионов, по итогам которого клуб «Лимбюргия» из Брюнсюма в первый раз в своей истории выиграл национальный чемпионат.

Турнирная таблица

Первый класс Восток 

1 Со следующего сезона в группе A.
2 Со следующего сезона в группе B.

Первый класс Север 

3 Со следующего сезона в группе A.

Первый класс Юг I 

4 Со следующего сезона в группе D.
5 Со следующего сезона в группе E.

Первый класс Юг II 

6 Со следующего сезона в группе D.
7 Со следующего сезона в группе E.

Первый класс Запад I 

8 Со следующего сезона в группе B.
9 Со следующего сезона в группе C.
10 Со следующего сезона в группе D.

Первый класс Запад II 

11 Со следующего сезона в группе B.
12 Со следующего сезона в группе C.
13 Со следующего сезона в группе D.

Финал чемпионата

Источники 

Футбол в Европе в 1949 году
Футбол в Европе в 1950 году
Спорт в Нидерландах в 1949 году
Спорт в Нидерландах в 1950 году